Verschaffelt ou von Verschaffelt est un nom de famille flamand.

 Jules-Émile Verschaffelt (1870 – 1955) est un physicien belge.

 Ambroise Colette Alexandre Verschaffelt (1825-1886), horticulteur, pépiniériste et auteur flamand.
 Edouard Verschaffelt (1874-1955), peintre orientaliste flamand
 Eduardius Clementius Verschaffelt (XIX-XX siècles), botaniste néerlandais, directeur du jardin botanique d'Amsterdam
 Peter Anton von Verschaffelt (1710-1793), sculpteur et architecte flamand

Voir aussi 
 Verschaffeltia un genre de la famille des palmiers.

Patronyme flamand